Иван Иванович Девяткин — (13.11.1923г. - 15.01.1989г.) советский учёный в области СВЧ-электроники, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР.

Родился 13 ноября 1923 года в городе Озёры, Московская область, Коломенский район. Участник Великой Отечественной войны.

Окончил МЭИ (1951).

В 1960—1972 гг. главный инженер НПО «Исток» г. Фрязино.

В 1972—1987 гг. директор НИИ «Титан» (п/я В-2058) МЭП СССР, который в 1975 г. реорганизован в НПО «Торий».

Доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР.

Соавтор книг: 
 Сверхвысокочастотные нагревательные установки для интенсификации технологических процессов / Ю.С Архангельский, И. И. Девяткин. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. 140 с.
 Некоторые применения газовых лазеров [Текст] / В. П. Беляев, И. И. Девяткин, В. Ф. Мартынов, А. С. Федоров. - Москва : Знание, 1970. - 48 с. : ил.; 22 см.

Источники 
 https://www.fryazino.info/photo/album/324/4723
 http://fryazino.bezformata.ru/listnews/npp-istok-mei-etapi/1167916/